Ellen Travolta (nata nel 1939) – attrice statunitense
 John Travolta (nato nel 1954) – attore statunitense